Il doppio femminile del Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Lindsay Davenport e Lisa Raymond erano i detentrici del titolo e hanno battuto in finale 2–6, 6–4, 6–3 Larisa Neiland e Arantxa Sánchez Vicario.

Teste di serie
 Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (campionesse)
 Manon Bollegraf /  Nataša Zvereva (semifinale)
 Patty Fendick /  Mary Joe Fernández (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1995